Antiphosz (Ἄντιφος) több görög mitológiai és mondabeli alak neve.
 Antiphosz, Priamosz és Hekabé ötven fia közül az egyik. A trójai háborúban Agamemnón ölte meg.
 Antiphosz, Aigüptiosz fia, görög parancsnok Odüsszeusz hadában Trója alatt. Az Iliászban Eurüpülosszal vív meg, az Odüsszeiában Polüphémosz felfalja.
 Antiphosz, Héraklész unokája, Thesszalosz fia, Pheidipposz testvére. Ő vezette Kalüdnai, Kósz, Karpathosz, Kaszosz és Niszürosz haderejét a trójai háborúban. Apja után ő nevezte el Thesszáliát.
 Antiphosz, Mürmidón és Peiszidiké fia, Aktór thesszaliai király testvére.
 Antiphosz, Odüsszeusz családjának egyik barátja.
 Antiphosz, Héraklész és Laohtoé fia, Theszpiosz testvére.
 Antiphosz, Lüdia királya, Talaiménész fia, Priamosz szövetségese a trójai háborúban.
 Antiphosz, A Heten Thébai ellen című mondában Thébai védője. Amphiaraosz és Apollón ölték meg.
 Antiphosz, héleiai (Élisz) hős Trója oldalán.